Liquiçá (in Tetum Likisá, weitere Schreibweisen: Liquica, Likisia, Liquissa, Likisa, Liquiçá, liquissa) bezeichnet in Osttimor:

 die Stadt Vila de Liquiçá, siehe Vila de Liquiçá
 das Verwaltungsamt Liquiçá, siehe Liquiçá
 die Gemeinde Liquiçá, siehe Liquiçá (Gemeinde)

Siehe auch:
 Lequiça